Boris Alexandrovitch Khmelnitsky (en ) (, Oussourisk - , Moscou) est un acteur de théâtre et cinéma russe.

Biographie 
Boris Khmelnitsky fait ses études dans la classe d'Anna Orotchko à l'Institut d'art dramatique Boris Chtchoukine dont il sort diplômé en 1966.
Il travaille longtemps au Théâtre Taganka à Moscou. Au cinéma, il est connu pour de nombreux rôles dans des films d'aventure soviétiques. Il joue Robin des bois, Prince Igor, le Captaine Grant et beaucoup d'autres personnages. Le dernier film auquel il participe en 2008 est Tarass Boulba par Vladimir Bortko. Boris Khmelnitsky est Artiste du peuple de l'URSS.

Il épouse l'actrice Marianna Vertinskaïa qui est la sœur d'Anastasia Vertinskaïa en 1975 et en divorce en 1981 ; ils ont une fille, Daria Khmelnitskaïa.

Mort d'un cancer de la prostate le , il est enterré le  au cimetière de Kountsevo de Moscou.

Filmographie 
 1966 : Celui qui rentrera finira d'aimer () de Léonide Ossyka : poète soldat
 1967 : Sofiya Perovskaya () de Leo Arnchtam : Nikolaï Kibaltchitch
 1968 : Zhuravushka () de  : épisode (non crédité)
 1968 : Guerre et Paix () de Serge Bondartchouk : aide de camp du père de Pierre Bézoukhov 1968 : La veille de Kupala () de Youri Illienko : Petro
 1970 : Prince Igor () de  : Prince Igor
 1970 : Une histoire ordinaire () de Galina Voltchek :
 1971 : La Tente rouge () de Mikhaïl Kalatozov : Viglieri
 1971 : Il y avait le soir, il y avait le matin () :
 1971 : Chante ton chant, poète () :
 1972 : Contre tout () : Nikanor
 1972 : Peters () : Koustinski
 1975 : Les Flèches de Robin des Bois () : Robin des Bois
 1977 : La Haine () :
 1977 : Attestation de pauvreté () de Samvel Gasparov : Krest
 1978 : La Mer () :
 1979 : Récit d'Antarctique () : Douguine
 1979 : Chasse fantastique du roi Stakh () : Vorona
 1979 : L'Homme change de peau () de  : Kristallov
 1979 : Savraska () : Capitaine
 1980 : La Jeunesse de Pierre Le Grand () de Sergueï Guerassimov : Kuzma Tchermny
 1981 : Le Début des affaires glorieuses () de Sergueï Guerassimov : Kuzma Tchermny
 1981 : Le Chant des bois. Mavka () :
 1981 : Le Triangle noir () : anarchiste Ritous
 1982 : Ballade de vaillant chevalier Ivanhoé () de  : Robin des Bois
 1983 : L'Amant comique ou Les Entreprises amoureuses de sir John Falstaff () : vicomte
 1983 : Parole l'hôtel Regina () : Larionov
 1985 : La Flèche noire () : Lord Thomas Grey
 1985 : Vie et immortalité de Sergueï Lazo () de Vasile Pascaru : Popov
 1986 : À la recherche du capitaine Grant () de Stanislav Govoroukhine : Capitaine Harry Grant
 1986 : Interception () de  :
 1987 : Entrez, les souffrants () :
 1987 : Dix jours qui ébranlèrent le monde ()
 1988 : Les Avantures de Quentin Durward () : tsigane Khaïraddin
 1988 : Tragédie dans le style rock () de Savva Kouliche : ami de Dmitri
 1989 : Sans espoir j'espère () :
 1989 : Beibars () :
 1989 : La Comédie de Lysistrata () : Ambassadeur de Sparte
 1989 : Études de Vroubel () : Semion Gaitsouk
 1991 : La caravane de la mort () : chef de bande
 1992 : La vengeance du Prophète () : Daniel Perkins
 1992 : Meurtre dans Sunshine Menor () : Joe Alex
 1994 : Jonathan l'ami des ourses () :
 1993 : Coureur sur glace () :
 1993 : Les Trésors d'Hetman () : Andrei Zagrava
 1995 : Un voyage amusant () :
 1997 : Mozart à Saint Petersbourg () de  :
 1998 : Le septième anneau de la sorcière () :
 1999 : Seul amour de mon âme () : Alexandre Podjio
 1999 : Au coin de Patriarchi 2 () de Vadim Derbeniov : Pototski
 2001 : Secrets de famille () : Rebrov
 2002 : Ma frontière () :
 2003 : Chacun gravira sa Golgotha () de Rustem Odinaïev :
 2004 : Le Prince noir () de  : joueur de cartes
 2005 : La Saga des anciens bulgares () de Boulat Mansourov : Sviatoslav Ier
 2006 : La Prison spéciale () : Kolia Arkhangelski (série télévisée)
 2009 : Tarass Bulba () de Vladimir Bortko

Théâtre 
 La Bonne Âme du Se-Tchouan B. Brecht
 Les Trois Sœurs A. Tchekov : Verchinin
 Écoutez ! V. Maïakovski : Maïakovski
 Le Maître et Marguerite M. Boulgakov : Voland
 Crime et Châtiment F. Dostoïevski : Razoumikhin
 La Vie de Galilée B. Brecht : Galileo Galilei
 Pougatchev S. Essénine : Kriamin

Liens externes 
 
 
 L'acteur Boris Khmelnitsky est mort

Notes et références 

Acteur russe
Acteur soviétique
Acteur ayant incarné Robin des Bois
Artiste du peuple de l'URSS
Étudiant de l'Institut d'art dramatique Boris-Chtchoukine
Naissance en juin 1940
Décès en février 2008
Décès à 67 ans
Décès à Moscou
Mort d'un cancer en Russie
Mort d'un cancer de la prostate
Personnalité inhumée au cimetière de Kountsevo
Naissance en RSFS de Russie